Чемпіонат Італії з футболу 1921–1922 (C.C.I.) — сезон футбольного чемпіонату в Італії. У чемпіонаті брали участь 58 команд. Матчі проходили з 2 жовтня 1921 по 18 червня 1922. Переможцем турніру вшосте став Про Верчеллі.

Північна Італія

Група A

Група В

Фінал

Південна Італія

Лаціо 
Кваліфікація

Груповий етап

Марке 
Група A

Група В

Фінальний раунд
Враховувались матчі між командами на попередньому етапі.

Кампанія

Апулія

Сицилія

Фінальний раунд 
Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

Національний фінал

Примітки

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1922
Італія
Італія